Консульство (консулят) — офіційне представництво країни за її межами, в якомусь сенсі посольство, офіс консула.
 Консульство — У Стародавньому Римі — час управління консулів за доби республіки.
 Консульство — період в історії Франції від перевороту Наполеона 9 листопада 1799 р. (18 брюмера) до проголошення імперії в 1804 р.
 Морське консульство — іспанський середньовічний судовий орган